KLHL11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 708 амінокислот, а молекулярна маса — 80 148.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки